Älskling på vågen kan syfta på:

 Älskling på vågen – en svensk dramafilm från 1955
 Älskling på vågen (revy) – en revy av Karl Gerhard från 1953
 Älskling på vägen (kuplett) – en sång i revyn
 Älskling på vågen (film, 1947) – en amerikansk romantisk musikalfilm från 1947, originaltitel This Time for Keeps